Osoby o tym nazwisku:
 Juan Paladino – urugwajski szermierz
 Mimmo Paladino – włoski malarz